Толстоножки настоящие, или комары-толстоножки () — род длинноусых двукрылых насекомых из семейства толстоножек.

Распространены 
Обитают в Палеарктике и Неарктике, в том числе, в Северной Африке, Европе и Азии, а также в Северной Америке.

Биология 
Личинки питаются живым или мёртвым растительным материалом. Представителей некоторых видов находили в компосте.

В некоторых местностях представители рода Bibio регулярно посещают цветы и считаются опылителями некоторых видов растений, например, Heracleum sphondylium и Hieracium pilosella.

Виды 
В состав рода входят, в частности, следующие виды насекомых:
 B. abbreviatus Loew, 1864
 B. acaptus Durrenfeldt, 1968
 B. acerbus Yang & Luo, 1989
 B. acutifidis Yang & Luo, 1989
 B. albagulus Durrenfeldt, 1968
 B. albipennis Say, 1823
 B. alexanderi James, 1936
 B. alienus McAtee, 1923
 B. anasiformis Durrenfeldt, 1968
 B. anglicus Verrall, 1869
 B. anposis Hardy, 1968
 B. articulatus Say, 1823
 B. atrigigas Fitzgerald, 1997
 B. atripilosa James, 1936
 B. baltimoricus Macquart, 1855
 B. basalis Loew, 1864
 B. biconcavus Yang & Luo, 1989
 B. borisi Fitzgerald, 1997
 B. brunnipes (Fabricius, 1794)
 B. bryanti Johnson, 1929
 B. carnificus Durrenfeldt, 1968
 B. carolinus Hardy, 1945
 B. carri Curran, 1927
 B. castanipes Jaennicke, 1867
 B. chelostylus Fitzgerald, 1997
 B. chiapensis Fitzgerald, 1997
 B. claviantenna Yang & Luo, 1989
 B. clavipes Meigen, 1818
 B. cognatus Hardy, 1937
 B. columbiaensis Hardy, 1938
 B. constringutus Durrenfeldt, 1968
 B. contererus Durrenfeldt, 1968
 B. crassinodus Yang & Luo, 1989
 B. cruciformis Durrenfeldt, 1968
 B. cuneatus Yang & Luo, 1989
 B. curtipes James, 1936
 B. deflectus Durrenfeldt, 1968
 B. dipetalus Yang & Luo, 1989
 B. discerptus Durrenfeldt, 1968
 B. dolichotarsus Yang, 1997
 B. dormitus Durrenfeldt, 1968
 B. echinulatus Yang & Luo, 1989
 B. elmoi Papp, 1982
 B. emphysetarsus Yang, 1997
 B. enormus Durrenfeldt, 1968
 B. femoralis Meigen, 1838
 B. femoraspinatus Yang, 1997
 B. femoratus Wiedemann, 1820
 B. ferruginatus (Linnaeus, 1767)
 B. flavissimus Brunetti, 1925
 B. fluginata Hardy, 1937
 B. flukei Hardy, 1937
 B. fraternus Loew, 1864
 B. fulvicollis Gimmerthal, 1842
 B. fumipennis Walker, 1848
 B. gineri Gil Collado, 1932
 B. graecus Duda, 1930
 B. handlirschi Duda, 1930
 B. hirtus Loew, 1864
 B. holtii McAtee, 1922
 B. hortulanus (Linnaeus, 1758)
 B. illaudatus Hardy, 1961
 B. imitator Walker, 1835
 B. imparilis Hardy, 1959
 B. inacqualis Loew, 1864
 B. johannis (Linnaeus, 1767)
 B. kansensis James, 1936
 B. knowltoni Hardy, 1937
 B. labradorensis Johnson, 1929
 B. lanigerus Meigen, 1818
 B. latiantennatus Durrenfeldt, 1968
 B. laufferi Strobl, 1906
 B. lautaretensis Villeneuve, 1925
 B. lepidus Loew, 1871
 B. leucopterus (Meigen, 1804)
 B. lobata Hardy, 1937
 B. longipes Loew, 1864
 B. lugens Loew, 1864
 B. macer Loew, 1871
 B. marci (Linnaeus, 1758)
 B. medioalbus Durrenfeldt, 1968
 B. melanopilosus Hardy, 1936
 B. mickeli Hardy, 1937
 B. monstri James, 1936
 B. nebulosus Durrenfeldt, 1968
 B. necotus Hardy, 1937
 B. nervosus Loew, 1864
 B. nigrifemoratus Hardy, 1937
 B. nigripilus Loew, 1864
 B. nigripilus Loew, 1864
 B. nigriventris Haliday, 1833
 B. obediens Osten Sacken, 1881
 B. obscurus Loew, 1864
 B. painteri James, 1936
 B. pallipes Say, 1823
 B. picinitarsis Brulle, 1832
 B. pingreensis James, 1936
 B. plecioides Osten Sacken, 1881
 B. pomonae (Fabricius, 1775)
 B. praecidus Durrenfeldt, 1968
 B. reticulatus Loew, 1846
 B. rufalipes Hardy, 1937
 B. rufipes (Zetterstedt, 1838)
 B. rufithorax Wiedemann, 1828
 B. rufitibialis Hardy, 1938
 B. sericata Hardy, 1937
 B. shaanxiensis Yang & Luo, 1989
 B. siculus Loew, 1846
 B. siebkei Mik, 1887
 B. sierrae Hardy, 1960
 B. similis Durrenfeldt, 1968
 B. similis James, 1936
 B. slossonae Cockerell, 1909
 B. soldatus Durrenfeldt, 1968
 B. striatipes Walker, 1848
 B. tenella Hardy, 1937
 B. tenuis Durrenfeldt, 1968
 B. thoracicus Say, 1824
 B. townesi Hardy, 1945
 B. tripus Durrenfeldt, 1968
 B. tristis Williston, 1893
 B. utahensis Hardy, 1937
 B. variabilis Loew, 1864
 B. variicolor Yang & Luo, 1989
 B. varipes Meigen, 1830
 B. velcida Hardy, 1937
 B. velorum McAtee, 1923
 B. venosus (Meigen, 1804)
 B. vestitus Walker, 1848
 B. villosus Meigen, 1818
 B. vixdus Durrenfeldt, 1968
 B. xanthopus Wiedemann, 1828
 B. xuthopteron Hardy, 1968
Список неполный.

Примечания 

Толстоножки